Квебек (провінція) — провінція на сході Канади
 Квебек (місто) — місто в Канаді, столиця однойменної провінції